De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Zweden, waar men in februari 1753 elf dagen oversloeg.

Overgangskalender
1753
Geschiedenis van Zweden